

Patronyme 

 Arthur Lyons (1946-2008), écrivain américain de roman policier ;
  ;
 Eddie Lyons (1886-1926), acteur et réalisateur américain ;
 Elena Lyons (1973-), actrice américaine ;
 Enid Lyons (1897-1981), femme politique australienne, première femme élue à la chambre des représentants australienne ;
 Eugene Lyons (1898-1985), journaliste et écrivain américain ;
 Israel Lyons le Jeune (1739-1775), mathématicien et botaniste britannique ;
 Jennifer Lyons (1977-), actrice américaine ;
  ;
 Joseph Lyons (1879-1939), ancien premier ministre d'Australie ;
 Mark Lyons (1990-), joueur américain de basket-ball ;
 Nancy Lyons (1930-), nageuse australienne ;
 Reginald Lyons (1891-1966), directeur de la photographie, réalisateur et acteur américain ;
  ;
 Terence Lyons (1952-), mathématicien britannique ;
 William Lyons (1901-1985), constructeur automobile britannique, créateur de la marque Jaguar.

Toponyme

Lyons, une division électorale de Tasmanie ;

Lyons-la-Forêt, localité de l'Eure ;
 Forêt domaniale de Lyons ;
 Beauficel-en-Lyons ;
 Beauvoir-en-Lyons ;
 Prieuré Saint-Laurent-en-Lyons ;

District historique des Lyons Ranches, en Californie ;
 Le Harrison Lyons Homestead Historic Archaeological District, en Californie ;
 Lyons, Colorado ;
 Lyons, localité du comté de Toombs en Géorgie ;
 Lyons, comté de Cook en Illinois ;
 Lyons, Indiana ;
 Lyons, siège du comté de Rice au Kansas ;
 Lyons, Michigan ;
 , Michigan ;
 , comté de Lyon, Minnesota ;
 , comté de Wadena, Minnesota ;
 Lyons, Nebraska ;
 Lyons, État de New York ;
 Lyons, ville située dans l’État de New York ;
 Lyons Falls, New York ;
 Lyons, Ohio ;
 Lyons Switch, Oklahoma ;
 Lyons, Oregon ;
 Lyons, Pennsylvanie ;
 Lyons, Wisconsin.

Sciences 
 Groupe de Lyons, en mathématiques
 Lyons Groups of Galaxies

Industrie 
 Lyons Tea, une marque irlandaise de thé

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Homonymie de toponyme